Jabłonowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jabłonowo, village du powiat de Międzychód
 Jabłonowo, village du powiat de Piła

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Jabłonowo, village du powiat de Działdowo
 Jabłonowo, village du powiat d'Olecko 
 Jabłonowo, village du powiat d'Ostróda

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Jabłonowo, village du powiat de Gryfice
 Jabłonowo, village du powiat de Wałcz

dans la voïvodie de Lublin
 Jabłonowo, village du powiat de Lublin

dans la voïvodie de Mazovie
 Jabłonowo, village du powiat de Piaseczno